Het chemisch element fluor (F), met een atoommassa van 18,9984032(5) u, heeft 18 isotopen, waarvan alleen 19F stabiel is.

Vanwege het feit dat fluor maar één stabiele isotoop kent, valt het onder de mononuclidische elementen. De overige 17 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan 1 minuut). De kortstlevende isotoop van fluor is 15F, met een halfwaardetijd van amper 410 × 10−24 s. De langstlevende is 18F, met een halfwaardetijd van 109,771 minuten.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element